Dashboard (englisch für „Armaturenbrett“) steht für:

 Dashboard (Informationsmanagement), eine Visualisierung von Daten
 Dashboard (Apple), Desktopfunktion von Mac OS
 Google-Applikation, die Kontoaktivitäten zusammenfasst, siehe Liste der Produkte der Google LLC #Weiteres

 Dashboard (Lied), Lied der Rockband Modest Mouse

Siehe auch: